Aigneaux, Agneaux, ou Aignaux est le nom de plusieurs toponymes de Normandie, qui sont à l'origine de familles distinctes.

Toponymie 

 Agneaux, commune de la Manche, voisine de Saint-Lô
 Aigneaux-en-Bessin, terre située à Deux-Jumeaux, près de Bayeux, dans le Calvados
 Aignaux, terre située au Désert, près de Vire, dans le Calvados.

Patronymie 

 Famille d'Aigneaux, famille subsistante de la noblesse française, originaire d'Aigneaux-en-Bessin (Deux-Jumeaux)
 Famille de Sainte-Marie d'Agneaux, famille subsistante de la noblesse française, originaire d'Agneaux (Saint-Lô)
 Famille Le Chevalier d'Aignaux, famille éteinte originaire de Vire, qui a possédé la terre d'Aignaux (Le Désert)
 Famille Huillard d'Aignaux, famille subsistante de la noblesse française anoblie en 1787, originaire de Vire, qui a hérité la terre d'Aignaux de la famille précédente.